Хрустальный шар:
 
 «Хрустальный шар» — картина Джона Уильяма Уотерхауса.
 «Хрустальный шар» — фильм производства США 1943 года.
 «Хрустальный Шар», или «Хруша», — ленинградская рок-группа начала 1980-х, созданная Святославом Задерием.

См. также 
 Магический кристалл
 Новогодний шар на Таймс-сквер

Примечания